Чугу́ївський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Чугуїв Харківської області.

 Чугуївський провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 Чугуївський провулок — провулок у місті Київ.
 Чугуївський провулок — провулок у місті Суми.

Провулки